

Geografia
 Panton – città degli Stati Uniti d'America
 Pantón – comune della Spagna

Persone
 Giles Panton (1982) – attore canadese
 Javier Augusto González Pantòn (1983) – pallavolista cubano
 Verner Panton (1926-1998) – designer danese

Altro
 Panton – casa discografica ceca
 Principi Panton, in inglese Panton Principles – principi scritti per diffondere i dati aperti
 Sedia Panton prima sedia prodotta con stampaggio a iniezione